Jørgen Rantzau er navnet på flere personer:

 Jørgen Rantzau (køgemester) til Kærgård (død ca. 1564) – dansk hofsinde og køgemester
 Jørgen Rantzau (officer) (ca. 1652-1713) – dansk officer og godsejer